Австрийская Бундеслига 1983/1984 () — 73-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 19 августа 1983 года и закончился 1 июня 1984 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1983/1984 на rsssf.com

1983/1984
Спорт в Австрии в 1983 году
Спорт в Австрии в 1984 году
Австрия
Австрия